Безіменка — річка у Горохівському районі Волинської області, ліва притока Липи.
 Безіменка — річка у Володимирецькому районі Рівненської області, права притока Стубли.

Див. також 
 Безіменна
 Безім'янка (значення)